Rite (religie), een vaststaande, ceremoniële, gewoonlijk godsdienstige handeling
 Rite (tractormerk), een Amerikaans tractormerk
 Rite (Letland), een plaats in Letland
 Rite (Liberia), een plaats in Liberia
 Rite (Ambalawi), een bestuurslaag in Indonesië
 Rite (Raba), een bestuurslaag in Indonesië